Slowakischer Nationalrat (slowakisch Slovenská národná rada) bezeichnet mehrere Vertretungskörperschaften in der Geschichte der Slowakei:
 Slowakischer Nationalrat (1848–1849), während der Revolution von 1848 bis 1849
 Slowakischer Nationalrat (1914), ein Versuch von Matúš Dula während des Ersten Weltkriegs
 Slowakischer Nationalrat (1918), verabschiedete die Deklaration des slowakischen Volkes
 Slowakischer Nationalrat (1920, 1933), der  Slowakische Nationalrat von F. Jehlička, ein Organ ausländischer Slowaken
 Slowakischer Nationalrat (1939–1940), der Slowakische Nationalrat von Milan Hodža
 Slowakischer Nationalrat (1943–1960), seit 1948 „Slowakischer Nationalrat im Ausland“ genannt (ein Organ der ausländischen Slowaken)
 Slowakischer Nationalrat (1943–1992), am 1. Oktober 1992 in „Nationalrat der Slowakischen Republik“ umbenannt
 Nationalrat der Slowakischen Republik, Einkammerparlament der Slowakei